Le Combat de Riaillé en 1794.
 Le Combat de Riaillé en 1832.